Dschulfalakjan ist der Familienname von:

 Arsen Dschulfalakjan (* 1987), armenischer Ringer
 Lewon Dschulfalakjan (* 1964), sowjetischer Ringer armenischer Herkunft